Il singolare del torneo di tennis Lorraine Open 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Pavel Složil che ha battuto in finale Ilie Năstase 6-2, 7-5.

Teste di serie 

 Guillermo Vilas (secondo turno)
 Adriano Panatta (secondo turno)
 Mario Martínez (semifinali)
 Pascal Portes (secondo turno)

 Marcos Hocevar (secondo turno)
 Christophe Roger Vasselin (primo turno)
 Pavel Složil (campione)
 Shlomo Glickstein (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Lorraine Open 1981